Ричард Джон Кио (; ) — ирландский футболист английского происхождения, защитник клуба «Ипсвич Таун» и национальной сборной Ирландии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Сток Сити», где в 2004 году вызывался в основную команду, но не провёл ни одного официального матча за клуб.

В июне 2004 года вместе с Джермейном Палмером был отдан в аренду в исландский клуб «Викингур» (Рейкьявик), где принял участие в 9 из 18 возможных матчей.

В 2005 году Кио подписал контракт с «Бристоль Сити». Дебют за новый клуб состоялся 3 сентября в матче против «Колчестер Юнайтед». 9 ноября того же года был отдан в аренду в «Уиком Уондерерс». Через три дня он дебютировал в матче против «Дарлингтон» (в том же матче он забил гол в свои ворота. 10 декабря Ричард вернулся в «Уондерерс». 31 августа 2007 года он был отдан в аренду в «Хаддерсфилд Таун», где пробыл до 29 октября. 21 ноября на 6 недель был отдан в аренду в «Карлайл Юнайтед». 11 марта 2008 года в очередной раз был отдан в аренду - в «Челтнем Таун», где играл до конца сезона.

20 августа 2006 года Кио подписал двухлетний контракт с «Карлайл Юнайтед». Дебют состоялся 23 августа в матче против «Лейтон Ориент».

28 июня 2010 было анонсировано, что Ричард подписал трёхлетний контракт с «Ковентри Сити» (официальный трансфер состоялся 1 июля). Летом 2012 года Кио покинул клуб.

19 июля 2012 Кио подписал трёхлетний контракт с «Дерби Каунти». Днём позже Ричард был назначен новым капитаном команды, заменив на этом посту Джейсона Шэкелла. В сентябре 2014 году был подписан новый контракт на 3 года.

7 августа 2020 года в качестве свободного агента присоединился к клубу «Милтон Кинс Донс». 26 сентября дебютировал в матче против «Кру Александра».

19 января 2021 года стал игроком клуба «Хаддерсфилд Таун», подписав контракт до конца сезона 2020/21.

17 июля 2021 года на правах свободного агента подписал однолетний контракт с клубом «Блэкпул».

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Ирландии состоялся 6 февраля 2013 года в товарищеском матче против сборной Польши (2-0). Включен в состав сборной на чемпионат Европы 2016 во Франции. В настоящее время Кио провёл за сборную 12 матчей и забил 1 гол.

Гол за сборную

Достижения

Бристоль Сити 
 Вице-чемпион Первой лиги Англииː 2006/07

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Soccerscene

Футболисты Ирландии
Футболисты Англии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Викингур» Рейкьявик
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Уиком Уондерерс»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Челтнем Таун»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Блэкпул»